Il singolare del torneo di tennis Open Feminin 50 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Amandine Hesse che ha battuto in finale Timea Bacsinszky 7-65, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Kristina Barrois (quarti di finale)
 Giulia Gatto-Monticone (quarti di finale)
 Diāna Marcinkēviča (semifinali)

 Timea Bacsinszky (finale)
 Corinna Dentoni (primo turno)
 Maša Zec Peškirič (primo turno)
 Michaela Hončová (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Feminin 50 2013